Legendario es el sobrenombre de José Antonio Carretón, un rapero nacido en Mairena (Sevilla). Es componente del grupo Dogma Crew junto con Puto Largo, Hijo Pródigo, Demonio y Dj Lázer.

Biografía 

Los comienzos de Legendario en el rap se remontan a 1996, pero es en 1999 cuando saca su primera maqueta con su grupo Dogma Crew (formado entonces por Hijo Pródigo, Puto Largo, Demonio y él mismo), que se tituló "Todo llega". Al año siguiente se uniría al grupo DJ Lázer y sacarían otra maqueta, "Ya están aquí".

Tras esto fichan por Avoid Records ponen en marcha su siguiente LP. Mientras, Legendario saca su primera maqueta en solitario, llamada "Tinta Eskizofrénica", con colaboraciones de Shotta, Puto Largo, Demonio y Juaninacka

En 2003 llegó tras el maxi su primer LP, "Block Massacre", con colaboraciones de Kase O, Juaninacka y SFDK. Este disco tuvo un gran éxito, y permitió al grupo saltar a la fama.

En 2006 Legendario saca un maxi en solitario, "Bala Perdida", con colaboraciones de Puto Largo y Demonio.

El maxi de Dogma "Nacen de la bruma" ha sido número uno en las listas AFYVE en enero de 2008, y en 2009 presentan el LP "La octava plaga".

En 2009 fichó por SFDK RECORDS y trabajo en " Mis Armas Favoritas" el cual fue lanzado en 2010 

En 2013 sacó junto a P. Largo un trabajo llamado "Limonada".

En 2014 sacó junto a Baghira un LP llamado "Pelotas"

Discografía

Con Dogma Crew 

 "Todo llega" (Maqueta) (2000)
 "Ya están aquí" (Maqueta) (2001)
 "Antihéroes" (Maxi) (Avoid, 2003)
 "Block Massacre" (LP) (Avoid, 2003)
 "Nacen de la bruma" (Maxi) (2007)
 "La octava plaga"(Maxi) (2008)

En solitario 

 "Tinta Eskizofrénica" (Maqueta) (2002)
 "Bala Perdida" (Maxi) (81 Music, 2006)
 "Mis Armas Favoritas" (LP) (SFDK RECORDS, 2010)
 "Pelotas* " (LP) (Baghira) 2014)

Colaboraciones

Como Mc 

 H Mafia "Strategas" (2003)
 Zonah "Tiempo De Perros" (2003)
 Púgiles "Gran Thriller" (2004)
 Al Compás "Optimus Prime" (2004)
 VVAA "Técnicas De Cloaca Vol.2" (2004)
 Hijo Pródigo "El Demonio Se Esconde Detrás De Una Persona Buena" (2004)
 Acción Sánchez "Terror En La Ciudad Vol.1" (2004)
 VVAA "Ill Music Vol.1" (2005)
 Res Co "La Que Faltaba" (2005)
 H Mafia "Sevillan History H" (2005)
 SFDK "En la oscuridad" (2005, 2005)
 Niko "Versos De Winstrol" (2005)
 Jesuly "De Oro" (2006)
 Puto Largo "Inspiración" (2007)
 DJ Pjotar "Ardor De Estómago" (2007)
 Dani Ro "Corta el aire (con Sistema Pereira)" (Veracruz, 2007)
 Arma Blanca "Autodidactas" (2007)
 Duo Kie "Bonus track (con Tote King, Puto Largo, Swan Fyahbwoy, Tito Sativo, L.E. Flaco, Rayden, Juaninacka, El Chojin, Jefe de la M, Newton y Juan Profundo)" (21cm, 2008)
 Jesuly "Mi llama" (2008)
 Del Valle "Fotoshop" (2009)
 SFDK "Siempre Fuertes II" (2009)
 SFDK "Lista de Invitados" (2011)

Con Dogma Crew 
 A3Bandas "Madrid - Sevilla (con Bajo Mínimos)" (Galería De Héroes, 2008)
 Trafik & Jompy "Ruleta rusa" (El club de los tristes, 2012)

Como Productor 
 VVAA "El Beso De La Muerte" (2006)
 Arma Blanca "Autodidactas" (2007)
 Puto Largo "Inspiración" (2007)

Videos 
 Plomo

Raperos de la provincia de Sevilla